Notre-Dame-du-Bon-Conseil kan syfta på följande grannkommuner i I Québec i Kanada:

 Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village), en kommun av typen village, 
 Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse), en kommun av typen paroisse,